Hofschen ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Hofschen (1941–2016), deutscher Maler
 Heinz-Gerd Hofschen (1919–2019), deutscher Historiker